Акаде́міка може значити:

Футбольні клуби 

 Академіка (Еспаргуш)
 Академіка (Коїмбра)
 Академіка (Мапуту)
 Академіка (Мінделу)
 Академіка (Прая)